Esse é uma lista de programas transmitidos pela Rede Bandeirantes (também conhecida como Band), uma rede de televisão brasileira.

Programas atuais 
Atualizado em janeiro de 2022.

Programas de auditório, entrevistas e variedades 
 The Chef com Edu Guedes (21 de setembro de 2020-presente)
 Melhor da Tarde com Catia Fonseca (1 de março de 2018–presente)
 Faustão na Band (17 de janeiro de 2022-presente)
 Show Business (2008-presente)
 Perrengue na Band (7 de novembro de 2021-presente)
 1001 Perguntas (17 de janeiro de 2022-presente)

Jornalismo e documentários 
 +Info (2018-presente)
 Brasil Urgente (3 de dezembro de 2001-presente)
 Band Cidade (1999-presente)
 Bora Praça (5 de agosto de 2019-presente)
 Bora Brasil (16 de março de 2020-presente)
 Canal Livre (17 de agosto de 1980-1996, 5 de maio de 2002-presente)
 Documentários BBC: Planeta Selvagem (2016-presente)
 Documento Band (2020, 2023-presente)
 Jornal da Band (12 de outubro de 1977-presente)
 Jornal da Noite (1986-presente)
 Linha de Combate (2020-presente)
 Nosso Agro  (2019-presente)
 Notícias da Redação (2005-2011, 2019-presente)
 Olhar de Repórter (2021-presente, apenas em SP)
 Primeiro Jornal (2005-2014, 2020-presente)

Esporte 
 Acelerados (2021-presente)
 Band Esporte Clube (2007-2020, 2021-presente)
 Esporte Total (1986-2007, 2021-presente)
 Jogo Aberto (2007-presente)
 Os Donos da Bola (2012-presente)
 Que Fim Levou? (2008-presente)
 Show do Esporte (1983-2004, 2018, 2020-presente)
 Terceiro Tempo (2008-2018, 2019-presente)

Transmissões esportivas

Futebol 
Campeonato Alagoano de Futebol  (2020-presente)
Campeonato Alemão de Futebol (2020-presente)
Campeonato Brasileiro Série B (2011-2013; 2023-presente)
Campeonato Brasileiro Série C  (2019-Presente)
 Campeonato Carioca de Futebol (1977-1983; 1991-1999; 2009-2016; 2023-presente)
Campeonato Potiguar de Futebol  (2021-presente)
Mundial de Clubes da FIFA (2000, 2009, 2012, 2022)

Automobilismo 
Copa Truck (2021-presente)
Fórmula 1 (1979-1980, 2021-presente)
Fórmula E (2023-presente)
Porsche Cup Brasil (2021-presente)
Stock Car Brasil (2020-presente)

Basquete 
NBA (1987-2001, 2019-presente)

Lutas 
SFT (2018-presente)
UFC (2023-presnte)

Reality show 
 Desafio em Dose Dupla (2022-presente)
 MasterChef (2014-presente)
 Pesadelo na Cozinha (2017, 2019-presente)

Sessões de filmes 
 Cine+ (2018-presente)
 Cine Ação (2020-presente)
 Cine Band (1996-2006, 2016-presente)
 Cine Clube (1992-1995, 2019-presente)
 Cine Privé (1993-2010, 2012, 2019-presente)
 Cinema na Madrugada (1984-presente)
 Domingo no Cinema (1996-presente)
 Top Cine (2007-presente)
 Sessão Especial (1985-presente)
 Sessão Livre (1992-presente)

Infantil 
 Band Kids (2000-2002, 2004-2007, 2009-2016, 2020-presente)

Dramaturgia 
 Valor da Vida (2022-presente)

Especial 
 Band Folia (1993-presente)
 Festival Virada Salvador (2017-presente)

Band